Cosmographia (vom griech. κόσμος (kosmos), „Welt, Universum“, und γραφή (graphē), „Darstellung“) ist das lateinische Wort für Kosmographie und bezeichnet:

Werke:
 die Kosmographie (den Atlas) von Claudius Ptolemäus, etwa * 90 bis † 168 nach Chr., siehe Geographike Hyphegesis
 Cosmographia sive De situ orbis von Pomponius Mela, geschrieben um 43 nach Chr., ältestes geografisches Werk in lateinischer Sprache.
 Cosmographia, ein frühmittelalterliches Werk über die angeblichen Reisen eines Aethicus (sog. "Aethicus Ister")
 Cosmographia von Bernardus Silvestris (12. Jahrhundert)
 Cosmographia (Nicolaus Germanus), 1482, von Nicolaus Germanus
 Cosmographia (Sebastian Münster), 1544, von Sebastian Münster
 Cosmographia (Bartolomeu Velho), 16. Jahrhundert, von Bartolomeu Velho
 Cosmographia (Francesco Maurolico) 1543, von Francesco Maurolico

Karte:
 Universalis Cosmographia, 16. Jahrhundert, von Martin Waldseemüller